Болдвин Парк има више значења:
 Болдвин Парк (Калифорнија)
 Болдвин Парк (Мисури)